Вальмала — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Кунео.
 Вальмала — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос.